Jers ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Jers (* 1972), deutscher Chorleiter und Hochschullehrer
 Norbert Jers (* 1947), deutscher Musikwissenschaftler